Ricardo Calvo puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Ricardo Calvo Revilla (1844-1895), actor español.
 Ricardo Calvo Agostí (1875-1966), actor y director español de teatro, sobrino del anterior.
 Ricardo Calvo Mínguez (1943-2002), jugador e historiador español de ajedrez.